Sprint kobiet techniką dowolną był jedną z konkurencji XXXIV Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 24 lutego 2009 roku. Tytułu sprzed dwóch lat broniła Norweżka Astrid Jacobsen, która tym razem zajęła 34. miejsce. Nową mistrzynią świata została Włoszka Arianna Follis, zdobywając tym samym pierwszy w historii złoty medal dla Włoch w tej konkurencji. Drugie miejsce zajęła Kikkan Randall z USA, a brązowy medal zdobyła Pirjo Muranen z Finlandii.

Rezultaty

Kwalifikacje

Ćwierćfinały 
 Ćwierćfinał 1

Ćwierćfinał 2

Ćwierćfinał 3

Ćwierćfinał 4

Ćwierćfinał 5

Półfinały 
 Półfinał 1

Półfinał 2

Finały 
 Finał A

 Finał B

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009